Такахиса Огу́ти (, 11 января 1979, Нагано) — японский саночник, выступавший за сборную Японии с 1999 года по 2010-й. Участник трёх зимних Олимпийских игр, многократный призёр национального первенства.

Биография 
Такахиса Огути родился 11 января 1979 года в городе Нагано. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте четырнадцати лет, в 1999 году прошёл отбор в национальную сборную и стал принимать участие в различных международных соревнованиях. В сезоне 2000/01 дебютировал на взрослом Кубке мира, заняв в общем зачёте двадцать первое место, кроме того, впервые поучаствовал в заездах взрослого чемпионата мира, показав на трассе в канадском Калгари двадцать первое время в мужской парной программе и шестнадцатое в состязаниях смешанных команд. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где, тем не менее, в финальной стадии финишировать не смог.

На чемпионате мира 2004 года в родном Нагано Огути закрыл тридцатку, через год на мировом первенстве в американском Парк-Сити был тридцать пятым среди одноместных саней и восьмым в эстафете. Ездил соревноваться на Олимпиаду 2006 года в Турин, планировал побороться за медали в мужском одиночном разряде, однако в итоге оказался только двадцатым. Кубковый цикл окончил на тридцать девятом месте общего зачёта. В 2007 году на мировом первенстве в австрийском Иглсе финишировал двадцать третьим, а после завершения всех кубковых этапов поднялся в мировом рейтинге сильнейших саночников до двадцать шестой позиции. На чемпионате мира 2008 года в немецком Оберхофе был двадцать третьим, в Кубке мира слегка улучшил результат — двадцать второе место.

В 2009 году на чемпионате мира в американском Лейк-Плэсиде пришёл к финишу шестнадцатым, и это лучший его результат на мировых первенствах. В кубковых состязаниях повторил достижение прошлого сезона — двадцать вторая позиция. Такахиса Огути прошёл квалификацию на зимние Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере, однако финальные заезды провёл не очень успешно, закрыв тридцатку лучших. Сразу после этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место молодым японским саночникам.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL  
 

Саночники Японии
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года